Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Chemin-de-Fer.

En France :
 la rue du Chemin-de-Fer à Antony ;
 la rue du Chemin-de-Fer à Arcueil et Cachan ;
 la rue du Chemin-de-Fer, à Paris, ;
 la rue du Chemin-de-Fer, à Versailles.